kamionka – wyroby ceramiczne otrzymywane z glin z dodatkiem szamotu lub piasku kwarcowego
 kamionka – inna nazwa kuny domowej
 kamionka – gatunek byliny z rodzaju jeżyna, należącego do rodziny różowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 94, w tym 50 podstawowych
 Kamionka – miasto (przed 1.01.2021 wieś) w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
 Kamionka – część miasta Mikołów

Gminy i gromady w Polsce 
 Kamionka –  gmina miejsko-wiejska (przed 1.01.2021 gmina wiejska) w Polsce w powiecie lubartowskim
 Kamionka – gmina na Litwie w rejonie solecznickim
 Kamionka – gromada w powiecie białostockim
 Kamionka – gromada w powiecie lubartowskim
 Kamionka – gromada w powiecie miechowskim
 Kamionka – gromada w powiecie monieckim
 Kamionka – gromada w powiecie ropczyckim
 Kamionka – gromada w powiecie sieradzkim

Miejscowości poza granicami Polski 
Miejscowości na Białorusi:
 Kamionka – wieś w rejonie szczuczyńskim, w obwodzie grodzieńskim
 Kamionka – wieś w rejonie brzostowickim, w obwodzie grodzieńskim
 Kamionka – wieś w rejonie grodzieńskim, w obwodzie grodzieńskim
 Kamionka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim, w sielsowiecie Kozły
 Kamionka – dawny zaścianekna Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w Ludwinowo.
 Kamionka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka
 Kamionka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy
Kamionka – wieś obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
 Kamionka  – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie
 Kamionka – dawne zaścianki Kamionka I i Kamionka II w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Kamionka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Kamionka – wieś obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
 Kamionka – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze
 Kamionka– dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki
 Kamionka – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.

Miejscowości na Litwie
 Kamionka (Akmenynė) – na Litwie: wieś w okręgu wileńskim na Litwie
 Kamionka – część wsi Akmeniszki na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont

Miejscowości w Mołdawii
 Kamionka (Camenca) – w Mołdawii: miasto w Naddniestrzu
Miejscowości na Słowacji
 Kamionka – na Słowacji: wieś w powiecie Lubowla
na Ukrainie:
 Kamionka – wieś w rejonie berezieńskim
 Kamianka – miasto w obwodzie czerkaskim, w rejonie kamiańskim
 Kamionka – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie hlibockim
 Kamionka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Kamionka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie malińskim
 Kamionka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim
 Kamionka – wieś w rejonie skolskim obwodu lwowskiego

Cieki wodne 
 Kamionka – prawy dopływ Brdy
 Kamionka – nieoficjalna, ale powszechnie używana przez mieszkańców Siemiatycz i okolic nazwa rzeki Kamianki, dopływu Bugu
 Kamionka – dopływ Głuszynki
 Kamionka – potok, dopływ Grajcarka
 Kamionka – dopływ Kamiennej z ujściem w Skarżysku-Kamiennej
 Kamionka – dopływ Kamiennej z ujściem w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Kamionka – potok górski, dopływ Kamieńczyka
 Kamionka – dopływ Kmiczynki
 Kamionka – potok, dopływ Łososiny
 Kamionka – potok, dopływ Piertanki uchodzący do jeziora Pierty
 Kamionka – potok dopływ Przegini w zlewni Raby
 Kamionka – nieistniejący już potok w Warszawie
 Kamionka – lewy dopływ Warty na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim
 Kamionka – rzeka na Ukrainie, dopływ Umanki
 Kamionka – rzeka na Białorusi, dopływ Niemna
 Kamionka – rzeka na Białorusi, Muchawca
 Kamionka – rzeka  na  Ukrainie i Mołdawii (Naddniestrze),  lewy dopływ Dniestru

Jeziora 
 Kamionka – jezioro na Wysoczyźnie Świeckiej, w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie
 Kamionka – jezioro w Pradolinie Wrocławskiej, w woj. opolskim, leżące granicach administracyjnych miasta Opole
 Kamionka – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Kamionka – jezioro na Pojezierzu Mrągowskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec

Szczyty 
 Kamionka – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Kamionka – szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich
 Kamionka – szczyt na Pogórzu Ciężkowickim, w Paśmie Brzanki
 Kamionka – szczyt w Obniżeniu Górnej Warty, na granicy Częstochowy i Wrzosowej
 Kamionka – szczyt w Gorganach, które są częścią Beskidów Wschodnich

Inne 
 Kamionka – była wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Nur 
 Kamionka – dzielnica Elbląga
 Kamionka – historyczna część Katowic
 Kamionka – przystanek kolejowy w miejscowości Słobódka, w rejonie ostrowieckim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi

Zobacz też 
 Kamionka Dolna
 Kamionka Gowidlińska
 Kamionka Górna
 Kamionka Mała
 Kamionka Poprzeczna
 Kamionka Bużańska (dawniej Kamionka Strumiłowa)
 Kamionka Wielka
 Kamionka Dnieprowska
 Kamionek

Przypisy

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące